Sennen bezeichnet

 Sennen (Cornwall), eine Ortschaft in England
 einen persischen Märtyrer, siehe Abdon und Sennen
 einen deutschen Namen für die französische Gemeinde Cernay (Haut-Rhin)
 einen deutschen Namen für den estnischen Ort/Hof Sänna, der im heutigen Kreis Võru liegt
 frère Sennen, Ordensname von Étienne Marcelin Granié-Blanc (1861–1937), französischer Schulbruder und Botaniker
 Sennen, eine Rebsorte

Siehe auch: Senne, Senner